{{Info/Campeonato de futebol
 |nome             = XXXIII Copa do Interior de Seleções Pernambucanas  Edição 2022
 |nomecódigo       = Copa do Interior 2022
 |logo             = Copa do Interior de 2022 logo.png|320x120px
 |legenda_logo     = 33ª Copa do Interior de Seleções de Pernambuco
 |poster           =
 |legenda_poster   =
 |n_participantes  = 30
 |organização      = FPF-PE
 |anfitrião        = Goiana, PE
 |início           = 10 de julho
 |fim              = A definir
 |golos            = 212
 |jogos            = 90
 |campeão          =
 |vicecampeão      = 
 |terceirolugar    =
 |quartolugar      =
 |artilheiro       = 
 |melhor_ataque    = Seleção de Goiana – 15 gols
 |melhor_defesa    = Com 1 gol:
 São Bento do Una
 Vit. Santo Antão
 |rodapé           = <small>atualizado em 7 de novembro</small>
 |campeonato_antes = 2018
 |campeonato_depois= 2024}}
A Copa do Interior de Seleções de 2022, também como Copa do Interior 2022 e oficialmente Copa Betsson do Interior 2022 por motivos de patrocínio, é a 33.ª edição da principal competição amadora do futebol pernambucano.

Oficialmente teve sua abertura realizada entre os dias 02 e 03 de Julho, com a cerimônia de abertura da Copa do Interior, sendo realizada no município de Goiana, no Sesc do município.

 Abertura 
No dia 2 de julho, aconteceu a abertura da competição no Sesc Goiana, no município de mesmo nome, que contou com os representantes da entidade e da prefeitura. No primeiro dia, a Federação Pernambucana de Futebol, juntamente com a Prefeitura de Goiana, recepcionará os convidados no Hotel Go Inn, o evento também contou com a presença de atrações culturais da região e os mascotes das equipes pernambucanas. Também teve o presidente da federação Evandro Carvalho, discursando e entregando a taça simbólica da competição para a prefeitura da cidade de Goiana, em agradecimento por ceder a cidade para ser anfitriã do jogo inaugural do campeonato e da abertura. No domingo (03), aconteceu o jogo de estreia da competição, entre as seleções de Goiana e Timbaúba, às 15h, no SESC. A partida teve transmissão ao vivo e com imagens da TV FPF-PE, no canal do Youtube da entidade.

 Formato e Regulamento 
 Formato 
O formato da Copa do Interior 2022, prevê que as 30 seleções formarão 8 grupos com a distribuição sendo a seguinte: 6 grupos com 4 clubes e 2 grupos com 3 clubes. que terminarem nas duas primeiras colocações de cada grupo avançam para as oitavas-de-final. Seguem, então, as etapas de quartas-de-final, semifinais e a final, sendo todas as fases de mata-mata decididas em jogos de ida e volta.

 Regulamento 
O seguinte Regulamento e Normas Específicas da Competição — RNEC prevê que, a competição será de responsabilidade da Diretoria Executiva de Futebol do Interior e o Departamento de Competições Amadoras, que organizarão e realizarão a mesma. A competição contará com a participação de 30 associações/ligas e deverão serem inscritos atletas nascidos até 2004 (com 18 anos completos). Os atletas das equipes só poderão usar uniformes previstos no Estatuto de suas Ligas (seleções), contendo a identificação da Liga (seleção) e a logomarca da Federação Pernambucana de Futebol, as numerações que serão para os atletas que iniciarão a partida, obrigatoriamente não precisará seguir as numerações de competições profissionais.

O atleta inscrito para participar da competição por uma Liga (seleção), não poderá transferir-se para competir por outra Liga (seleção) também participante da mesma competição, se participou efetivamente da partida. Caso tenha assinado a SÚMULA como suplente e não tenha atuado, nem sido apenado, poderá inscrever-se por qualquer outra Liga (seleção), mediante solicitação da transferência protocolada na FPF-PE, até o término da 1ª fase. Caso alguma liga escale algum jogador que não se enquadre as normas da RNEC, estará sujeito à perda de pontos a da partida que o atleta atuou ou foi inscrito na partida e à eliminação sumária do atleta da competição e ainda está sujeito a penalidades pelo TJD-PE.

 Critérios de desempate 
Para efeito de desempate em qualquer das fases da competição, utilizaremos os seguintes critérios:

 Maior número de pontos ganhos;
 Maior número de vitórias;
 Maior saldo de gols;
 Maior número de gols pró;
 Confronto direto;
 Menor número de cartões vermelhos recebidos;
 Menor número de cartões amarelos recebidos;
 Sorteio

Para efeito do quinto critério (confronto direto), considera-se o resultado dos jogos de ida-e-volta somados, ou seja, o resultado do “jogo de 180 minutos”''. Permanecendo o empate no “jogo de 180 minutos” do confronto direto, conforme acima mencionado, o desempate dar-se-á pelo maior número de gols assinalados no campo do adversário. - No caso de empate entre mais de duas Ligas, não será considerado o quinto critério. Caso de nenhum critério mencionado não o suficiente, serão cobrados tiros livres diretos da marca do pênalti de acordo com os critérios adotados pela International Board.

Participantes 

<div id="OBS">(OBS) As duas ligas participarão da Copa do Interior, como um combinado entre as duas ligas.

Primeira fase 
A primeira fase foi disputada por 30 seleções municipais, em partidas classificatórias em oito grupos. As equipes mais bem sucedidas em seus grupos, avançaram para a segunda fase, também classificatórias. Formando quatro grupos com os melhores primeiros colocados e os melhores segundos, as partidas serão realizadas em seis rodadas (iada e volta), avançando para a terceira fase as duas melhores seleções de cada grupo. Os criterios de desempate da segunda fase, serão os mesmos da fase anterior.

Equipes classificadas da Primeira fase

Segunda fase 
A segunda fase será disputada pelas 16 seleções vencedoras/classificadas da fase anterior, em partidas de ida e volta. As seleções serão divididas em 04 grupos com 04 seleções cada, usando o mesmo critério de desempate a fase anterior. Classificasse para a fase seguinte, as duas melhores seleções de cada grupo.

Grupo B1

Grupo B2

Grupo B3

Grupo B4

Terceira fase

Tabela até a final 
Em itálico, as equipes que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto e em negrito as equipes classificadas.

Final 
Primeiro jogo

Segundo jogo

Premiação 

Competições de futebol de Pernambuco
Copa do Interior de Seleções
Futebol de 2022 em Pernambuco